Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800), Duits wiskundige
 Elliott Kastner (1930-2010), Amerikaans filmproducer
 Erich Kästner (schrijver) (1899-1974), Duits schrijver
 Erich Kästner (veteraan) (1900-2008), langlevend Duits veteraan uit de Eerste Wereldoorlog
 Hermann Kastner (1886-1957), Duits politicus
 Jörg Kastner (*1962), Duits schrijver
 Mercedes Kastner (*1989), Amerikaans actrice